Wolfson ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Austryn Wolfson (1887–1974), US-amerikanischer Philosophiehistoriker 
 Jordan Wolfson (* 1980), US-amerikanischer Künstler
 Leonard Wolfson, Baron Wolfson (1927–2010), britischer Geschäftsmann und Politiker
 Manfred Wolfson (1923–1987), deutsch-amerikanischer Soziologe
 Michael Wolfson (1955–2022), amerikanischer Kunsthistoriker, Kurator und Journalist
 P. J. Wolfson (Pincus Jacob Wolfson; 1903–1979), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Schriftsteller
 Semjon Jakowlewitsch Wolfson (1894–1941), sowjetischer Philosoph
 Simon Wolfson, Baron Wolfson of Aspley Guise (* 1967), britischer Politiker und Geschäftsmann

Wolfson ist der Name folgender Unternehmen:
 Wolfson Microelectronics, britischer Mikroelektronik- und Halbleiterhersteller

Wolfson bezeichnet weiterhin:
 Wolfson History Prize, britischer geschichtswissenschaftlicher Literaturpreis

Siehe auch:
 Wolfson College
 Wolffson
 Woolfson
 Wolfssohn
 Wolfsohn
 Wolffsohn